Tremolo (zenei fogalom)
Tremoló (hangszerrész)